Pez ardilla hace referencia a algunos peces de la familia Holocentridae.

En particular
 Holocentrus ascensionis
 Holocentrus coruscus
 Holocentrus marinaus
Holocentrus rufus
 Holocentrus vexillarius
 Myripristis jacobus
 Sargocentron (Adioryx) coruscum
 Sargocentron (Adioryx) vexillarium